Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1994 года  прошёл 6—27 ноября в Гааге, Нидерланды под эгидой ФМЖД. В турнире приняли участие 20 спортсменов из 12 стран.

В числе участников несколько шашечных королей: Алексей Чижов, Харм Вирсма, Исер Куперман, Анатолий Гантварг, победители чемпионатов Голландии 1993 (Вигер Весселинк) и 1994 года (Ханс Янсен) и др.

Чемпионом впервые стал Гунтис Валнерис, набрав 27 очков в 19 играх. Второй Харм Вирсма с 25 очками. Бронзу с 24 очками получили два спортсмена: Макуду Н’Диайе и Александр Балякин. Прежний чемпион мира Чижов оказался седьмым.

Выходные дни 11, 17 и 23 ноября.

Финал

Ссылки 
 Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)

Мужчины 1994
Спорт в Нидерландах в 1994 году
1994 год в шашках
Шашки в Нидерландах
Ноябрь 1994 года
Международные спортивные соревнования в Гааге